Elch steht für:
 Elch, eine Tierart
 Elch (Wappentier), ein Wappensymbol
 Elch, Spitzname einer Lokomotive der Matterhorn-Gotthard-Bahn, siehe: FO Gm 4/4

Siehe auch:
 Elche
 Elchtest